Szocho – miasto biblijne w północnej Judzie
 Szocho – miasto biblijne na południu Judy